Le mot couple désigne généralement une paire, qui ensemble constituent une entité nouvelle avec de spécifiques propriétés.

 En droit civil et en sociologie, le couple représente deux personnes unies, dont le statut peut être le mariage, le partenariat enregistré (tel que le PACS en France), le concubinage ou l'union libre.

 En mathématique, un couple est constitué de deux objets (éventuellement identiques) dans un ordre déterminé.
 En physique, le couple désigne tout système d'actions mécaniques dont la somme des résultantes  est nulle.
 En construction navale, les couples sont les pièces de structure, symétriques, joignant la quille aux plat-bords ou aux bauquières, transversales à la coque du navire.
 Couple interdit, film espagnol sorti en 1963
 Couples est un roman de John Updike publié en 1968.
 Couple est une série cinématographique de portraits filmés, de Gérard Courant.
 Être en couple. Formulation populaire : avoir un(e) partenaire qui peut être sexuel, émotif et sentimental.
 Couple peut aussi être nom féminin : on dira "une" couple de bœufs attelés, "une" couple de chiens de traîneau.

Voir aussi 
 En mécanique, le couple est l'effort en rotation appliqué à un axe par deux forces égales de sens contraire.
 En aviron, le couple est une catégorie de bateau où chaque équipier dispose de deux avirons pour ramer.
 En aéronautique, le couple est une pièce  du fuselage de type semi-monocoque qui permet la résistance aux efforts de torsion.
 Couplet

Notes et références 

Homonymie de titre